Аричис (Arichis) е име на:

 Аричис I († 641), херцог на Херцогство Беневенто (591-641)
 Аричис II (* 734; † 787), херцог на Херцогство Беневенто (758-787)